Schattmann ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Schattmann (1891–1949), deutscher Kameramann
 Alfred Schattmann (1876–1952), polnischer Komponist und Musikschriftsteller
 Werner Schattmann (1924–2014), deutscher Botschafter

Schattmann steht für:

 Die Bilder des Zeugen Schattmann, TV-Serie nach dem gleichnamigen Buch von Peter Edel, gedreht 1972 in der DDR

Siehe auch:

 Schattenmann